nju – codice ISO 639-3 della lingua ngadjunmaya
 Nju (Nju – Eine unverstandene Frau) – film del 1924 diretto da Paul Czinner